Erigone – planetoida o numerze katalogowym 163
 Erigone – rodzaj pajęczaków z rodziny osnuwikowatych
 Erigone – w mitologii greckiej córka Ajgistosa i Klitajmestry
 Erigone – w mitologii greckiej córka Ikariosa, kochanka Dionizosa